Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1979 року — пройшов в Австрії з 24 травня по 2 червня. Переможцем стала збірна Югославії, яка у фіналі перемогла збірну Болгарії із рахунком 1:0.

Кваліфікація

Група 2

Група 12

Інші матчі 

|}

Учасники 
  (господарі)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1979 у футболі